Weller House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Weller House (Chesterton, Indiana), NRHP-ID 82000029
 Weller House (Fort Bragg, Kalifornien), NRHP-ID 76000499